Athi-Galana-Sabaki, fiume del Kenya
 Sabaki, gruppo di lingue bantu